Llista d'asteroides del 142001 al 143000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|142001-142100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|142101-142200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|142201-142300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|142301-142400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|142401-142500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|142501-142600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|142601-142700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|142701-142800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|142801-142900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|142901-143000 [ modifica]

|-
|}